Osoby:
 Emanuel Sayles – amerykański jazzman
 John Sayles – amerykański reżyser

Zobacz też:
 Sales